Il termine tarantino si riferisce principalmente a un abitante di Taranto, oltre che al dialetto tarantino, proprio dei suoi cittadini e degli abitanti delle zone limitrofe.

Persone 
 Antonio Tarantino (1964) – chitarrista italiano
 Antonio Tarantino (1938-2020) – drammaturgo italiano
 Bartolomeo Tarantino (1937-2012) – calciatore italiano
 Edilio Tarantino (1920-2009) – annunciatore televisivo, giornalista e insegnante italiano
 Francisco Tarantino (1984) – calciatore spagnolo
 Giuseppe Tarantino (1847-1950) – filosofo italiano
 Giuseppe Tarantino (1959) – politico italiano
 Jevon Tarantino (1984) – tuffatore statunitense
 Luigi Tarantino (1972) – schermidore italiano
 Massimo Tarantino (1971) – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Nazzareno Tarantino (1979) – calciatore italiano
 Quentin Tarantino (1963) – regista statunitense
 Salvatore Tarantino (1960) – calciatore italiano

Altro 
 8798 Tarantino – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Tarantini